Heteronym kan syfta på:

 Heteronym (lingvistik) – ord med samma stavning men olika betydelser och uttal
 Heteronym (litteratur) – ett påhittat författarnamn med en egen, självständig identitet